Pandaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Pandaceae ingår i ordningen malpigiaordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pandaceae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Pandaceae